Mosquée de Hadži Kurt peut désigner 2 mosquées en Bosnie-Herzégovine :
la mosquée de Hadži Kurt à Banja Luka ;
la mosquée de Hadži Kurt à Mostar.